Walden, o la vida als boscos, obra de l'escriptor i pensador Henry David Thoreau.
 Walden (Colorado)
 Walden (Tennessee)
 Walden (Vermont).
 Estació de Walden, estació de la línia T3 de la xarxa del Trambaix de l'àrea metropolitana de Barcelona.
 Estany de Walden, estany a Concord (Massachusetts, EUA).
 Walden 2, novel·la de Burrhus Frederic Skinner.
 Walden 7, edifici a Sant Just Desvern (Catalunya).
 Paul Walden (Cēsis, Imperi Rus, 1863 - Gammertingen, Alemanya, 1957), químic rus nacionalitzat alemany.